{{infobox animanga personaje serie
|serie = Cyber Team in Akihabara - Vacaciones de Verano del 2011
|nombre_es = Hibari Hanakoganei
|nombre_ja = 花小金井 ひばり
|nombre_ja_latino = Hanakoganei Hibari
|edad = 13 años
|sexo = Femenino
|familia = Hanakoganei
|seiyu = Ryouka Shima
</li></li> 
 |doblador = </li> Adriana Torres
 Azucena Martínez
}}

Hibari Hanakoganei (花小金井 ひばり Hanakoganei Hibari) es el personaje principal de Cyber Team in Akihabara. Es la típica chica Magical Girl enamorada de su príncipe, Crane VanStreich. Su nombre significa alondra.

Historia 
Hibari es una chica muy alegre y soñadora, que siempre sueña con su príncipe. Al principio no tiene un PataPi, pero precisamente este príncipe, es quien le da a su PataPi, Densuke. Durante la serie, Hibari conocerá nuevas amigas además de Suzume (su mejor amiga y amiga de años), Tsugumi, Kamome y Tsubame, por la que sentirá mucho afecto. Al mismo tiempo intenta localizar a su príncipe y llega el día en que cree encontrarlo (Cap 11) pero no se trata de su príncipe, sino de Takashi Ryuugazaki y ella no lo sabe hasta el Cap 17, donde descubre que su Densuke no solo puede transformarse en Diva sino también puede fusionarse con ella.

Hibari hace de todo para que Tsubame encaje con el Cyber Team (lo que impulsa a esta a fusionarse con Petit Ange).Se alegra mucho al saber que su príncipe si existe, pero el le dice que debe dejar Akihabara para irse con él. Hibari quiere irse con su príncipe, pero ve cuanto sufren sus padres por esto, así que Hibari se queda en Akihabara con su nueva hermana, Tsubame.

Personalidad 
Hibari es la típica chica Magical Girl, amorosa, dulce, soñadora y torpe. Quiere mucho a sus amigas, familia y PataPi. Pero también tiene un chico especial al cual amar. Ejemplos de otras magical girls muy parecidas a ella son:
 Ichigo Momomiya de Tokyo Mew Mew
 Serena Tsukino de Sailor Moon
 Yui Kasuga de Corrector Yui
 Doremi Harukaze de Magical Doremi

Infancia 
Desde niña, Hibari siempre ha sido una niña feliz, Cuando tenía 4 años, supo que tendría un hermanito, y pensó un buen nombre para el. Decidió llamarlo Densuke pero su hermanito murió antes que naciera. Para no hacer sentir a sus padres mal, Hibari actuó como si no le importara mucho el asunto. Esas ganas de una hermandad aun las lleva cuando crece, llamando a su PataPi Densuke y llevando a vivir a Tsubame (que tuvo una niñez opuesta a la de hibari, sin amor y difícil) con ella como su hermana adoptiva.

Familia 
Sus padres son Tokijiro Hanakoganei y Hinako Hanakoganei, El padre de Hibari, Tokijiro es trabajador y algo torpe, su actitud es muy parecida a la de Hibari. La madre de Hibari, Hinako, también trabaja y es parecida a Hibari en el cabello. Al final de la serie, su nueva hermana es Tsubame por quien siente un gran cariño.

Cyber Team in Akihabara
Personajes de manga y anime